Jenna Pavlik (ur. 1983) – amerykańska zapaśniczka
 Kelly Pavlik (ur. 1982) – amerykański bokser
 Zsuzsanna Lovász-Pavlik (ur. 1976) – węgierska piłkarka ręczna

Zobacz też 
 Pawlik